NGC 4711 (другие обозначения — IC 3804, UGC 7973, MCG 6-28-33, ZWG 188.22, IRAS12463+3536, PGC 43286) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4711
Гончие Псы (созвездие)